Ню Лебедя — звезда в созвездии Лебедя. Находится на расстоянии 374 световых года (114 парсек) от Земли. Относится к гигантам спектрального класса A.

Характеристики 
Ню Лебедя представляет собой звезду спектрального класса A0III. Ню Лебедя видна невооружённым глазом, поскольку имеет видимую звёздную величину 3,94. Светимость Ню Лебедя составляет 412 солнечных. Масса и радиус Ню Лебедя составляют 3,62 и 1,90 солнечных соответственно. Температура Ню Лебедя составляет 9462 кельвина.

Примечания 

Белые гиганты
Объекты HD и HDE